Османова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Османова, Асия Мансуровна (в браке Горячева; род. 1983) — российская биатлонистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, мастер спорта России.
 Османова, Ваху Магомедовна (род. 1956) — советский и российский государственный и общественный деятель.